Давид (Мотюк) (13 січня 1962) — церковний діяч, єпископ-помічник Вінніпезької Митрополії УГКЦ 
 Мотюк Мирослав Павлович -  український медик, науковець і організатор медицини, Народний депутат України

Українські прізвища